Терио́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Терио, Ив (1915—1983) — франкоязычный канадский писатель.
 Терио, Джон (род. 1960) — австралийский кёрлингист, спортивный функционер немецкого происхождения.